Landgericht Frankfurt steht für:
 Landgericht Frankfurt am Main in Frankfurt am Main
 Landgericht Frankfurt (Oder) in Frankfurt (Oder)